Иван Иванович Ма́гда
 Магда, Иван Иванович (род.1934) — доцент, член Всеукраинского объединения «Громада»; народный депутат Украины II созыва.
 Магда, Иван Иванович (1904—1994) — украинский советский ветеринарный врач, доктор ветеринарных наук, профессор. Заслуженный деятель науки УССР.